Megáli kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nísos Ríneia, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Límni Alikí, lagun, Nordegeiska öarna, 

Robotskapade Greklandförgreningar